Der Kanton Calais-2 ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Calais, im Département Pas-de-Calais und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Calais.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 26 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Calais02